Wiśniew (gromada w powiecie mińskim)
 Wiśniew (gromada w powiecie siedleckim)